Carlo Demarchi – calciatore italiano
 Enrico Michele Demarchi – politico e imprenditore italiano
 Luigi Demarchi – calciatore italiano
 Matthew DeMarchi – ex hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano

Pagine correlate
De Marchi